Mühlhausen est un nom utilisé pour 27 localités en Allemagne :
 Mühlhausen, commune de l'arrondissement de Rhin-Neckar (Bade-Wurtemberg)
 Mühlhausen, bourg de l'arrondissement d'Erlangen-Höchstadt (Bavière)
 Mühlhausen, commune de l'arrondissement de Neumarkt in der Oberpfalz (Bavière)
 Mühlhausen im Täle, commune de l'arrondissement de Göppingen (Bade-Wurtemberg)
 Mühlhausen/Thüringen, ville de l'arrondissement d'Unstrut-Hainich (Thuringe)
 Mühlhausen an der Enz, quartier de la ville de Mühlacker dans l'arrondissement de l'Enz
 Mühlhausen (Hegau), quartier de la commune de Mühlhausen-Ehingen dans l'arrondissement de Constance
 Mühlhausen am Neckar, quartier de la ville de Stuttgart
 Mühlhausen Basse-Bavière, quartier de la ville de Neustadt an der Donau dans l'arrondissement de Kelheim
 Mühlhausen Souabe, quartier de la commune d'Affing dans l'arrondissement d'Aichach-Friedberg
 Mühlhausen Vogtland, quartier de la commune de Bad Elster dans l'arrondissement du Vogtland
 Mühlhausen Waldeck, quartier de la commune de Twistetal dans l'arrondissement de Waldeck-Frankenberg
 Mühlhausen an der Würm, quartier de la commune de Tiefenbronn dans l'arrondissement de l'Enz

 Mühlhausen bei Homberg, quartier de la ville de Homberg (Efze) dans le district de Schwalm-Eder
 Mühlhausen bei Ingolstadt, quartier de la ville d'Ingolstadt
 Mühlhausen bei Schweinfurt, quartier de la commune de Werneck dans le district de Schweinfurt
 Mühlhausen bei Schwenningen, quartier de la ville de Villingen-Schwenningen dans le district de Schwarzwald-Baar
 Mühlhausen bei Unna, quartier de la ville de Unna
 Mühlhausen bei Würzburg, quartier de la commune de Estenfeld dans le district de Würzburg

 Mühlhausen, quartier de la ville de Wiehl dans le district de Oberbergischen Kreis
 Mühlhausen, quartier de la commune de Breuberg dans le district de Odenwald
 Mühlhausen, quartier de la commune de Eberhardzell dans le district de Biberach
 Mühlhausen, quartier de la commune de Kastl dans l'arrondissement d'Amberg-Sulzbach
 Mühlhausen, quartier de la commune de Mengkofen dans le district de Dingolfing-Landau
 Mühlhausen, quartier de la commune de Nußdorf am Inn dans le district de Rosenheim
 Mühlhausen, quartier de la commune de Oberstadion dans le district de Biberach
 Mühlhausen, quartier de la commune de Tacherting dans le district de Traunstein

Autres pays 
 Mülhausen, qui est le nom allemand de la ville de Mulhouse (en alsacien Milhüse), Haut-Rhin (France)
 Mulhausen, commune du Bas-Rhin (France)
 Mühlhausen an der Moldau, s'appelle maintenant Nelahozeves (République tchèque)
 Mühlhausen in Südböhmen, s'appelle maintenant Milevsko (République tchèque)
 Mühlhausen (Prusse orientale) s'appelle maintenant Młynary (Pologne)

Bateau 
 Mühlhausen (dragueur de mines), dragueur de mines de la Marine allemande.